Великобритания и Северная Ирландия - имя под которым спортсмены Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии выступают на Олимпийских играх. Великобритания была одной из 14 стран, участвовавших в первой современной Олимпиаде в Афинах в 1896 году, и с тех пор спортсмены Великобритании не пропустили ни одной Олимпиады.

За время выступления на Олимпийских играх Великобритания завоевала 840 медалей на летних Олимпийских играх и 33 медалей на зимних Олимпийских играх. Великобритания является единственной командой, выигравшей хотя бы одну золотую медаль на каждой летней Олимпиаде.

В соответствии с давними урегулированными отношениями, спортсмены Северной Ирландии на Олимпийских играх могут выступать за команду Ирландии, так как юридически наделены правом на двойное гражданство.

Великобритания принимала Олимпийские игры трижды:

Летние Олимпийские игры 1908 
Летние Олимпийские игры 1948
Летние Олимпийские игры 2012

Все игры проходили в Лондоне

Медальный зачёт

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

По видам спорта 
7 медалей, полученные на летних Олимпийских играх в 1908 и 1920 годах на соревнованиях по фигурному катанию, включены в таблицу по зимним Играм.

Медали по летним видам спорта

Медали по зимним видам спорта

Британские спортсмены, выигравшие не менее 4 золотых олимпийских наград

См. также 
 Список знаменосцев Великобритании на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com
 Великобритания на сайте Международного олимпийского комитета
 Британская олимпийская ассоциация